Wickens ist der Familienname folgender Personen:

 George Michael Wickens (1918–2006), kanadisch-britischer Arabist
 Robert Wickens (* 1989), kanadischer Automobilrennfahrer